Matariki est un mot , la contraction de Ngā mata o te ariki o Tāwhirimātea (« Les yeux du dieu Tāwhirimātea »).

Sciences humaines et sociales 

 En maori de Nouvelle-Zélande, Matariki est le nom :
 de l'amas des Pléiades ;
 d'Alcyone, la plus brillante de ces étoiles ;
 du jour du lever héliaque des Pléiades (fin mai ou début juin), le Nouvel an maori.
 En maori des îles Cook, Matariki est le nom de la divinité ayant créé la Terre et le Ciel.

Culture et société 
 Matariki, le Nouvel An maori, est fêté officiellement dans certaines localités néo-zélandaises, par exemple à Riverside.
 La Commission de la langue maorie réclame depuis 2001 qu'on célèbre ce jour officiellement dans toute la Nouvelle-Zélande. Cette revendication est reprise en 2009 par le Parti māori, en 2011 par la coalition du Parti māori et du Parti national, et en 2020 par le Parti travailliste.
 Le  est un réseau international d'universités.
  est un film néo-zélandais, sorti en 2010.

Anthroponyme 
  est un acteur et musicien néo-zélandais.